

Ахметово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Ахметово — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Ахметово — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Ахметово — присілок, Комсомольський район, Чувашія
 Ахметово — село, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Ахметово — село, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Галіахметово
 Єнахметово